Угрин Чак (; ? — 11 апреля 1241) — венгерский церковный и государственный деятель, архиепископ Калочи (1219—1241), королевский канцлер (1217—1219, 1230—1235).

Биография 
Представитель Уйлакской ветви венгерского дворянского рода Чак. Сын ишпана Баса I. Его братьями были Бас II и Поус I, которые служили главами казначейства. Угрин Чак впервые упоминается в документах в 1217 году, когда он был назначен королевским канцлером. В этом качестве он участвовал в Пятом крестовом походе, где сопровождал короля Венгрии Андраша II в Святую Землю. Ранее Угрин Чак также принимал участие в коронации короля Андраша II.

В 1219 году Угрин Чак получил сан архиепископа Калочи. Во времена архиепископства Угрина была основана большой госпиталь в Калочи, а в 1229 году — Сремская епархия. Во время его пребывания на этом посту в Боснии вспыхнули войны против патаренов, и, особенно после основания Сремского диоцеза, эти войны против боснийских патаренов и других неверных были главным занятием архиепископов.

Угрин Чак, Матиас Ратот, архиепископ Эстергома, и еще три епископа погибли, ведя войска против монголо-татарской армии под предводительством Бату-хана и Субэдэя, когда она атаковала венгерский лагерь через несколько часов после переправы через реку Шайо.

Примечания 

Архиепископы Калочи
Чак
Участники Пятого крестового похода